Austria:
 Söding-Sankt Johann – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg

Osoby:
 Paul Söding – niemiecki fizyk

Zobacz też:
 Soeding